Члиянц — армянская фамилия. Известные носители:

 Члиянц, Георгий Артёмович — советский и украинский радиолюбитель-коротковолновик (позывной UY5XE), автор многих публикаций по технике и истории радио и радиолюбительства.
 Члиянц, Олег Александрович (род. 1934) — советский и российский авиаконструктор, директор ОКБ имени Яковлева.
 Члиянц, Сергей Эдгарович (род. 1961) — российский кинопродюсер, сценарист и режиссёр.